Naas (Ierland), een plaats in en hoofdstad van het Ierse graafschap County Kildare
Naas (Steiermark), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken